Großsteingrab Gandløse Bys Jorder steht für:

 Großsteingrab Gandløse Bys Jorder 1
 Großsteingrab Gandløse Bys Jorder 2
 Großsteingrab Gandløse Bys Jorder 3
 Großsteingrab Gandløse Bys Jorder 4